Prienbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Prienbach (Hebertsfelden), Weiler mit Kirche der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Prienbach (Stubenberg), Pfarrdorf der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Prienbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Mühlau, Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Prien (Fluss)